Martin Blume ist der Name folgender Personen:

 Martin Blume (Musiker) (* 1956)
 Martin Blume (Physiker) (* 1932)